Меркато-Сарачено () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Форли-Чезена.

Население составляет 6177 человек, плотность населения составляет 62 чел./км². Занимает площадь 99 км². Почтовый индекс — 47025. Телефонный код — 0547.

В коммуне 8 сентября особо празднуется Рождество Пресвятой Богородицы.

Города-побратимы 
  Вилладоссола, Италия (2010)

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта